

Patronyme 
 Cécile Desprairies (1957-), historienne française
 Pierre Desprairies (1933-2019), haut fonctionnaire français
 Florence Giust-Desprairies (1950-), psychosociologue française, professeur d'université
 Julie Desprairies (1975-), chorégraphe française

Homonymie de patronyme
Patronyme français